? — второй студийный альбом американского рэпера XXXTentacion и последний, выпущенный при его жизни. Он был выпущен 16 марта 2018 года на лейблах Bad Vibes Forever, Caroline Distribution и Capitol Music Group. Альбом был в основном спродюсирован частым соавтором Джоном Каннингемом и включает в себя совместные работы с PnB Rock, Matt OX, Трэвисом Баркером, Joey Badass и других.

Альбом дебютировал на первом месте в Billboard 200, став первым альбомом XXXTentacion, занявшем первую строчку в альбомном чарте США. 7 августа 2018 года альбом был сертифицирован RIAA как платиновый. В поддержку альбома вышли три сингла: «Sad!», «Changes» и «Moonlight». После смерти XXXTentacion 18 июня 2018 года, «Sad!» занял первую строчку в нескольких чартах, включая Billboard Hot 100.

История 
XXXTentacion выпустил свой дебютный студийный альбом 17 в августе 2017 года с коммерческим успехом. После выхода альбома он объявил, что уходит из музыки из-за негатива, хотя в конечном итоге подписал контракт на один альбом стоимостью 6 миллионов долларов с Caroline Distribution и выпустил мини-альбом A Ghetto Christmas Carol на SoundCloud 11 декабря 2017 года.

После выпуска A Ghetto Christmas Carol XXXTentacion объявил, что готовит три новых альбома и в конечном итоге объявил названия альбомов Bad Vibes Forever, Skins и ?, после освобождения под домашний арест 23 декабря 2017 года.

Трек-лист и дата релиза были подтверждены XXXTentacion 12 марта 2018 года в социальных сетях.

Музыка 
Песни на альбоме были выпущены в различных музыкальных жанрах, таких как акустический, эмо, инди-рок, хип-хоп старой школы и трэп. Песня «I Don’t Even Speak Spanish LOL» была в стиле реггетон, в то время как «Infinity (888)» является «классической хип-хоп песней».

Продвижение 
Обложка была впервые показана в Instagram-историях XXXTentacion 28 января 2018 года с подписью «Скоро». Позже в тот же день он объяснил, что:

XXXTentacion выпустил песню «Hope» на своём SoundCloud аккаунте 21 февраля 2018 года, посвящённую выжившим в стрельбе в средней школе Стоунман Дуглас. «Hope» была выпущена вскоре после того, как XXXTentacion провёл благотворительное шоу и выразил соболезнования жертвам стрельбы. 25 февраля 2018 года, после выхода «Hope», XXXTentacion опубликовал расплывчатые сообщения в социальных сетях, обвиняя канадского рэпера Дрейка в угрозе убить его вместе с грубыми фотографиями Дрейка.

Синглы 
Ведущий сингл «Sad!» и «Changes» были выпущены 1 марта 2018 года, для потоковой передачи и скачивания. «Sad!» дебютировал под номером 17 и достиг номера один на Billboard Hot 100, став первым синглом XXXTentacion, достигнувшим № 1 и став его самым успешным синглом на сегодняшний день. В то время как «Changes» дебютировал под номером 47 на неделе, начинающейся 13 марта 2018 года и достиг № 18. Третий сингл альбома «Moonlight» был выпущен посмертно на rhythmic radio 14 августа 2018 года.

Список композиций

Чарты

Недельные чарты

Годовые чарты

Чарты десятилетия

Сертификации

История релиза

Примечания 

Альбомы XXXTentacion
Альбомы, спродюсированные TM88
Альбомы, спродюсированные Ronny J
Альбомы, спродюсированные Джоном Каннингемом